Knecht (beroep), een beroep
 Knecht (wielrennen), wielrenner die zijn kopman bijstaat
 Knecht, dekknecht, takelwerktuig op oude zeilschepen. Zie Blokkenmakerij
 Laarzenknecht, werktuig om vastzittende laarzen uit te trekken
 Hansjörg Knecht (1960-), Zwitsers politicus

Zie ook 
 Knegt (doorverwijspagina)